

Arte
Nevermore – dipinto di Paul Gauguin

Fumetti
Nevermore – fumetto di fantascienza

Musica
Nevermore – gruppo musicale thrash metal statunitense
Nevermore – primo album dei Nevermore
Nevermore – singolo dei Morbid Angel dall'album Illud Divinum Insanus